SM U-68 – niemiecki okręt podwodny typu U-66 z okresu I wojny światowej, ex austro-węgierski SM U-9
 SM U-68 – niemiecki okręt podwodny typu UB III z okresu I wojny światowej SM UB-68; pływał także pod banderą Austro-Węgier jako SM U-68

Zobacz też 
 U-68

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich